Geografia:
 Raleigh (Carolina del Nord), capital de l'estat de Carolina del Nord, Estats Units.
 Raleigh (Illinois)
 Raleigh (Mississipí)
 Raleigh Hills, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Oregon.
 Biografies:
 John Raleigh Mott (Nova York, 1865 - Orlando, 1955), líder de l'Associació de Joves Cristians.
 Walter Raleigh (c. 1552 - 1618), aristòcrata, escriptor, poeta, soldat, cortesà i explorador anglès.
 Miscel·lània:
 Raleigh-Durham Skyhawks, equip de futbol americà.
 Quimera de Raleigh (Harriotta raleighana), peix de la família dels Rhinochimaeridae.